Трансвал је географски појам повезан са територијом северно од реке Вал у држави Јужноафричка Република. Многобројне државе и административне територијалне јединице су носили име Трансвал:

 Јужноафричка Република (Трансвал) (1856—1877. и 1881—1902), понекад се назива и Трансвалска Република, или Република Трансвал;
 Колонија Трансвал (1877—1881. и 1902—1910), била је британска колонија;
 Покрајина Трансвал (1910—1994), била је покрајина Јужноафричке Уније и касније Јужноафричке Републике.